Же́мчуг — рідковживана назва перлів.
 Жемчуг — село в Росії, у Тункинському районі республіки Бурятія.
 «Жемчуг» — крейсер флоту Російської імперії.

Див. також 
 Малий Жемчуг — селище в Тункинському районі республіки Бурятія.
 Жемчужина (значення)

Посилання 
Жемчуг  //